

Accezioni comuni
 Baronessa – la moglie del barone

Geografia
 Baronessa – l'unica frazione di Borrello in provincia di Chieti